Robert Vernon (1774-1849), entrepreneur et homme d'affaires anglais, connu comme un mécène de l'art.
 Robert Vernon (1800-1873), connu sous le nom de Robert Vernon Smith jusqu'en 1859, est un homme politique du Parti libéral britannique.